Росси́йский сою́з ева́нгельских христиа́н-бапти́стов (РСЕХБ) — централизованная религиозная организация, объединяющая поместные церкви (местные общины) евангельских христиан-баптистов на территории Российской Федерации. Образован в 1992 году на базе Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов, унаследовал от союза структуру.

Вероучение 
Официальным вероучением Союза является Вероучение 1985 года, унаследованное от ВСЕХБ.

Структура 
РСЕХБ состоит из региональных объединений церквей, которые входят в семь территориальных округов, координируемых заместителями председателя Союза. Высшим органом управления Союза является Всероссийский съезд представителей региональных объединений, созываемый раз в четыре года, на котором избирается председатель и президиум союза и решаются иные вопросы, касающиеся работы объединения.

Оперативное руководство осуществляет Совет союза, состоящий из старших пресвитеров региональных объединений. Возглавляет Совет председатель. Председатель избирается Съездом представителей региональных объединений на 4-летний срок и не может исполнять свои обязанности более двух сроков подряд. Так, например, прежний председатель РСЕХБ пресвитер Алексей Смирнов сложил с себя полномочия в связи с истечением двух 4-летних сроков в ходе XXXIII съезда 25 марта 2018 года.

Официальным печатным органом союза является журнал «Христианское Слово».

Численность 

В настоящее время является крупнейшим объединением верующих данной конфессии в России. Согласно статистическим данным, обнародованным в ходе Совета РСЕХБ, состоявшегося в марте 2019 года: 
 количество церквей в городах и селах России — 1664,
 количество членов церквей — 71991,
 количество крещёных в 2017 г. — 2015.

Деятельность 
В соответствии с баптистским вероучением, РСЕХБ не вправе вмешиваться во внутрицерковную жизнь поместных церквей (общин) — решать вопросы принятия или отлучения членов, выборов пресвитера и т. д. Зона ответственности РСЕХБ — представление интересов церквей во взаимоотношениях с органами власти, обществом и различными религиозными организациями, развитие богословия, проведение межцерковных мероприятий на федеральном уровне, развитие сети учреждений евангельского образования.

РСЕХБ является учредителем Московской богословской семинарии ЕХБ, которая готовит проповедников и служителей воскресных школ Союза. 

РСЕХБ входит в Евро-азиатскую федерацию союзов ЕХБ, Европейскую баптистскую федерацию и Всемирный союз баптистов.

Персоналии 
 Логвиненко Василий Ефимович, председатель РСЕХБ в 1992—1993 годах
 Коновальчик Пётр Борисович, председатель РСЕХБ в 1994—2002 годах
 Сипко Юрий Кириллович, председатель РСЕХБ в 2002—2010 годах
 Алексей Васильевич Смирнов, председатель РСЕХБ в 2010—2018 годах
С марта 2018 года:
 Председатель РСЕХБ: Пётр Вальтерович Мицкевич (избран 22 марта 2018 года)

 Первый заместитель председателя РСЕХБ: Виктор Владимирович Игнатенков
 Руководитель администрации РСЕХБ: Миськевич Владимир Александрович:

Региональные заместители председателя:
 Дальневосточный регион: Виктор Иванович Зайцев
 Сибирский регион: Виталий Павлович Бак
 Уральский регион: Игорь Валерьевич Максаков
 Южный регион: Виктор Васильевич Левашов
 Центральный регион: Николай Николаевич Масляков
 Волжский регион: Александр Петрович Мандзюк
 Северо-Западный регион: Виктор Кириллович Сипко

Примечания

Ссылки 
 Сайт Российского Союза ЕХБ

Баптизм в России
Россия